Фінал Кубка Італії з футболу 1981 — два фінальних матчі розіграшу Кубка Італії сезону 1980—1981, в яких зустрічались «Рома» і «Торіно».

Шлях до фіналу

Перший матч

Повторний матч

Посилання 
 Кубок Італії на rsssf 
 Кубок Італії на xoomer.virgilio.it 

1981 у футболі
1981 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу